Ely Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ely Lake (Michigan), im Allegan County
 Ely Lake (Minnesota), im Le Sueur County
 Ely Lake (Pennsylvania), im Susquehanna County